Ahasuerus eller Ahasverus (Hebraisk אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ, Standard hebraisk Aḥašveroš, Tiberiansk hebraisk ʾĂḫašwērôš, ofte omskrevet som Achashverosh) er et navn som bruges flere gange i den hebraiske bibel og beslægtede legender og apokryfe skrifter. Navnet menes generelt at være ensbetydende med Xerxes, hvor de begge er kommet af det oprindelige persiske Khashayar-sha.

Ahasverus kan henvise til:
 Navnet på kongen af Persien i Esters bog. Han identificeres generelt som Xerxes 1. af Persien selvom flere alternative muligheder er foreslået. Den græske version af Esters bog omtaler ham som Artaxerxes 1. og Josefus mener  at han blandt grækerne var kendt under dette navn.
 Navnet på en konge af Persien i Ezras Bog. Den jødiske tradition betragter ham som den samme Ahasverus på ham fra Esters bog. Bibellærde fra det 19. århundrede har foreslået at han muligvis var Kambyses 2.
 Navnet på en af Nebukadnesars allierede i Tobits Bog. Han er identificeret som Kyaxares 1. af Meder. En traditionel katolsk betragtning er, at han er identisk med Ahasverus fra Daniels Bog.

 Det rigtige navn på Den Evige Jøde i nogle versioner af legenden.

Se også 
 Den Evige Jøde

Fodnoter

Eksterne henvisninger 
 The Wandering Jew  Curious Myths of the Middle Ages by Sabine Baring-Gould, M.A.